Cyrano de Bergerac, o escritor francês
 Cyrano de Bergerac (peça de teatro), escrita por Edmond Rostand
 Cyrano de Bergerac (filme de 1950), com José Ferrer
 Cyrano de Bergerac (filme de 1990), com Gérard Depardieu
 Cyrano de Bergerac (filme de 2008), com Kevin Kline

Desambiguações de teatro
Desambiguações de cinema